Астуриас () — испанская фамилия. Известные носители:

 Астуриас, Мигель Анхель (1899—1974) — гватемальский писатель и дипломат, лауреат Нобелевской премии по литературе 1967 года.
 Астуриас, Родриго (псевдоним — Гаспар Илом; 1939—2005) — гватемальский революционер, член руководства Повстанческих вооружённых сил и Гватемальского национального революционного объединения.
Астуриас, Хосе Луис — гватемальский шахматист.

См. также 
 Астурия () (Астурийское княжество) — автономное сообщество и провинция на севере Испании.
 Asturias (Leyenda) — сочинение 1892 года испанского композитора Исаака Альбениса.